Edlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Edlmann (1831–1916), österreichischer Jurist und Agronom
 Leopold Edlmann (1858–1932), österreichischer Musikschriftsteller

Siehe auch:
 Edelmann (Begriffsklärung)
 Edelman